Sportpalast steht für

 Sportpalast Kasachstan, Astana, Kasachstan
 Berliner Sportpalast, Berlin
 Radrennbahn Messe-Sportpalast, 1949 auf dem Messegelände in Hannover errichtete Radrennbahn
 Sportpalast Bischkek, Kirgisistan
 Sportpalast Vilnius, Litauen
 Sportpalast Luschniki, Moskau, Russland
 ZSKA-Eissportpalast, Moskau, Russland
 Sportpalast der Gewerkschaften, Nischni Nowgorod, Russland
 Sportpalast Aukštaitija, Panevėžys, Litauen
 Sportpalast Aqscholtai, Qaraghandy, Kasachstan
 Sportpalast Libreville, Gabun
 Palazzetto dello Sport, Rom